Bangkalan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Bangkalan, kabupaten, Jawa Timur, 
 Bangkalan (ort i Indonesien), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar